Gurka kan syfta på:

 Gurka – en art i familjen gurkväxter
 Gurka – ett latinamerikanskt rytminstrument, se güiro
 Gurka (kortspel) – ett kortspel
 Herr Gurka – en figur i en barnbok

Se även
  Gurkha – en stad i centrala Nepal